Schmundt ist der Familienname folgender Personen:
 Alwin Schmundt (1853–1940), deutscher Generalleutnant
 August Schmundt (1855–1910), deutscher Generalmajor
 Hilmar Schmundt (* 1966), deutscher Wissenschaftsjournalist und Autor
 Hubert Schmundt (1888–1984), deutscher Admiral
 Julius Schmundt (Carl Friedrich Julius Schmundt; 1815–1894), deutscher Militärarzt
 Richard Schmundt (1856–1927), deutscher Generalleutnant
 Rudolf Schmundt (1896–1944), deutscher General der Infanterie und Chefadjutant bei Adolf Hitler
 Svante Schmundt (* 2001), deutscher Basketballspieler
 Wilhelm Schmundt (1898–1992), deutscher Lehrer, Soziologe und Anthroposoph

Siehe auch:
 Schmundt-Protokoll